Ne pas confondre avec la principauté de Liechtenstein, ni le château de Liechtenstein.

Toponymes 
 Lichtenstein, une commune allemande près de Reutlingen dans le Bade-Wurtemberg ;
 le château de Lichtenstein est un château situé dans cette commune ;
 Lichtenstein/Sa., une ville allemande près de Zwickau en Saxe.

Patronymes 
 Charles Liché, originellement Charles Lichtenstein (1920-2001), Hazzan et rabbin honorifique

Aharon Lichtenstein (1933-2015), rabbin orthodoxe américain puis israélien, né à Paris
Alfred Lichtenstein (1889-1914), juriste et écrivain expressionniste allemand
Alfred Lichtenstein (1876-1947), philatéliste américain
Anton August Heinrich Lichtenstein (1753-1816) zoologiste allemand
Irène Lichtenstein (19?-), journaliste et cinéaste suisse
Jacqueline Lichtenstein (1947-2019), philosophe et historienne de l'art française
Leon Lichtenstein (1878-1933) mathématicien polonais et allemand
Martin Lichtenstein (1780-1857) médecin, explorateur et zoologiste allemand
Philippe Lichtenstein (1831-1892), colonel français
Roy Lichtenstein (1923-1997), artiste américain et figure du pop art
Ruth Lichtenstein (1953-) est l'éditrice du journal Hamodia, destiné au lecteurs du judaïsme orthodoxe, et en particulier hassidique. 

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif